Plavček je slovensko ime za dve živalski in eno rastlinsko vrsto:

 Plavček (Cyanistes caeruleus): ptica pevka iz družine sinic.
 Plavček ali barjanska žaba (Rana arvalis): žaba iz družine pravih žab.
 Plavajoči plavček (Salvinia natans): praprot iz družine plavčevk.